Ро́бинс (, , ) — фамилия.
 Робинс, Вальтер (1901—1986) — бельгийский ботаник.
 Робинс, Лайла (род. 1959) — американская актриса.
 Робинс, Марк (род. 1969) — английский футболист и футбольный тренер.
 Робинс, Чарльз Армингтон (1884—1970) — 22-й губернатор Айдахо.
 Робинс, Эмили (род. 1989) — новозеландская актриса и певица.
 Робинс, Янис (1925—2013) — латвийский изобретатель.
Робинс Пеннелл, Элизабет (1855—1936) — американская писательница.

См. также 
 Робин
 Роббинс
 Робинсон